Жан-Жак Амело де Шайю (;  —, ) — французский политик, государственный деятель, , . Государственный секретарь по иностранным делам (Министр иностранных дел Франции) (1737—1744).

Биография 
Аристократ. Маркиз де Комбранд, барон де Шатийон-сюр-Эндр, сеньор де Шайю. Родился в семье, представители которой занимали высокие посты в местных органах власти, были главными адвокатами королевской семьи (avocat général aux requêtes de la maison du roi).

С 1712 года — Рекетмейстер королевского совета.

В 1720—1726 годах — королевский генерал-интендант французского флота в Ла-Рошели. Затем в 1726 году был назначен Генеральным контролёром финансов Франции.

С 2 февраля 1737 по 26 апреля 1744 года — Государственный секретарь по иностранным делам.

В 1744 году назначен суперинтендантом почты Франции (surintendant des Postes).

В 1727 году стал членом Французской академии (кресло № 10). Почётный член Французской академии (с 1741). Также был избран в Академию наук Франции. Почётный академик Французской академии наук (с 14 декабря 1741)

Его сын Антуан-Жан Амело де Шайю.

Примечания

Ссылки 
 Amelot de Chaillou, Jean Jacques (1689—1749)

Политики Франции
Члены Французской академии
Члены Французской академии наук
Министры иностранных дел Франции
Офицеры-командоры ордена Святого Духа
Министры Людовика XV